

Персоналії

Альфред Кінсі, ентомолог і сексолог
Анджела Кінсі, американська актриса
Даріус Кінсі, американський фотограф
Деніел Кінсі, американський легкоатлет, олімпійський чемпіон
Біґ Дедді Кінсі, американський музикант, батько Дональда Кінсі
Дональд Кінсі, американський музикант, син Біґ Дедді Кінсі
Ноель Кінсі, валійський колишній футболіст
Теренс Кінсі, американський баскетболіст

Інше

Кінсі (Алабама), місто в Сполучених Штатах
The Kinsey Sicks, комедійний а капела квартет
«Звіти Кінсі», дві книжки з сексології, написані Альфредом Кінсі
Шкала Кінсі сексуальної орієнатцї, винайдена Альфредом Кінсі, або орієнтація особи, вимірювана за шкалою, наприклад «Кінсі 6»
Інститут імені Кінсі з вивчення сексу, статі і репродукції, заснований Альфредом Кінсі
Кінсі, біографічний фільм 2004 року про Альфреда Кінсі, режисира Білла Кондона

Прізвища